Mrtvice je ime dveh naselij v Sloveniji:

 Mrtvice, občina Krško
 Mrtvice, občina Kočevje

Naselja v Sloveniji